Flåskär är öar i Åland (Finland). De ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö